El pozo de los deseos es el octavo álbum de estudio de la banda mexicana de Metal Gótico, Anabantha. Fue lanzado a finales de 2009.

El disco 

Es uno de los álbumes más importantes de Anabantha, pues marca la línea entre la antigua Anabantha y la mejorada Anabantha, al ser el único álbum que cuenta con dos sencillos hechos videoclips oficiales, "El milagro" y "S.O.S.", ambos dirigidos por Victor M. Vera de "Discos y Cintas Denver".

Lista de canciones 

 El Bosque encantado 
 Nunca jamás 
 Gruzelda 
 El Vals de las Hadas 
 Mil y una noches 
 S.O.S. (2° single)
 El milagro (1° single) 
 Banshee 
 Brazos de huracán 
 El pozo de los deseos

Álbumes de 2009